Теребушка — название населённых пунктов:

Россия 
 Теребушка — деревня в Суземском районе Брянской области.
 Терёбушка — деревня в Кировском районе Ленинградской области.